Walt Disney Studio Entertainment (Walt Disney Studios) is een van de divisies binnen The Walt Disney Company. 
 Walt Disney Pictures, de grootste filmmaatschappij in het bezit van Disney
 20th Century Fox, sinds 2019 in het bezit van Disney
 Marvel Studios, sinds 2009 in het bezit van Disney
 Lucasfilm, sinds 2012 in het bezit van Disney
 Walt Disney Studios (Burbank) complex in Burbank, Californië dat fungeert als internationaal hoofdkantoor en als de hoofdstudio
 Walt Disney Studios Park (themapark) in Marne-la-Vallée, onderdeel van Disneyland Paris.
 Disney's Hollywood Studios is een themapark in het Walt Disney World Resort.